Port lotniczy Kijów-Boryspol
 Port lotniczy Kijów-Hostomel
 Port lotniczy Kijów-Żuliany